De fyras klubb kan syfta på:

De fyras klubb (lastbilar) - samarbete mellan lastbilstillverkarna Volvo, DAF, Klöckner-Humboldt-Deutz (Magirus) och Saviem
De fyras klubb (personbilar) - samarbete mellan Alfa Romeo, Fiat, Lancia och Saab